Владешти има више значења:

 Владешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Владешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Владешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Владешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Владешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Владешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Владешти (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Владешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији